Entalophoroecia är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Harmelin 1974. Enligt Catalogue of Life ingår Entalophoroecia i familjen Diaperoeciidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Annectocymidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Entalophoroecia